Улица Софьи Перовской — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о Софье Перовской (1853—1881).
 Софьи Перовской (платформа) — железнодорожная станция в Астрахани.